Magyarország pénzügyminisztereinek listája, illetve a pénzügyminiszteri funkciók ellátására kinevezett tisztségviselők időrendben, hivatali idejükkel.

Kapcsolódó szócikkek 
 Pénzügyminisztérium

Források
Pénzügyminisztérium honlapja

 
Penzugyminiszterek